Корниец — украинская фамилия.

Известные носители:
 Корниец, Игорь Васильевич (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Корниец, Леонид Романович (1901—1969) — советский политический деятель.